Баламутовка — название населённых пунктов на Украине:

 Баламутовка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.
 Баламутовка — село в Заставновском районе Черновицкой области.
 Баламутовка — до 1960 года название села Заречье в Ружинском районе Житомирской области.

См. также 
 Баламут